Saint-Pierre-et-Saint-Paul (ou les formes alternatives Saint-Pierre-Saint-Paul, Saints-Pierre-et-Paul et des Saints Apôtres Pierre et Paul) est le nom de nombreuses églises. Les deux  sont souvent associés dans la dévotion populaire car tous deux sont morts martyrs à Rome, à quelques années de distance.

Allemagne 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Eisleben, où fut batpisé Martin Luther.
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Oberelchingen
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Remagen
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Wurtzbourg

Belgique 
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Dochamps
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Erpent (Namur)
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Droixhe, Liège
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Malines
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Neder-Over-Heembeek
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Ostende
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Saint-Séverin-en-Condroz
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Thy-le-Château

Bosnie-Herzégovine 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Doboj ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kozarac, sur le territoire de la Ville de Prijedor ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Ošanjići, dans la municipalité de Stolac ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Palačkovci, à Gornji Palačkovci, dans la municipalité de Prnjavor ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Petrićevac, un quartier de Banja Luka ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Rekavice, près de Banja Luka ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Rotimlja, dans la municipalité de Stolac ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Sovići, dans la municipalité de Grude.

Égypte 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul du Caire.

Espagne 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Grenade.

États-Unis 
 Église Saints-Pierre-et-Paul de Petersburg

Finlande 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Hamina.

France

Auvergne-Rhône-Alpes 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Comps
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d'Amareins, Francheleins
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Passy
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Pers-Jussy
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Versailleux

Bourgogne-Franche-Comté 
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Aignay-le-Duc
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Alluy
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Appoigny
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Chevannes
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Cravant
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Germigny
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Givry
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Igny
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ligny-le-Châtel
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Mailleroncourt-Saint-Pancras
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Mélisey
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montceaux-l'Étoile
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Moutiers-en-Puisaye
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Nicey
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Thorigny-sur-Oreuse
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Sougères-en-Puisaye
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Vellevans
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Vic-des-Prés
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Vorges-les-Pins

Bretagne 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Allineuc
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Argol
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Caudan
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Gourin
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Guégon
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Guiscriff
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Langonnet
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Melgven
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Nivillac
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Piré-Chancé
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ploubalay

Centre-Val de Loire 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Bussy
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Courtenay
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Gallardon
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Maisonnais

Corse 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Piedicroce

Grand Est 
 Église Saint-Pierre-et-Paul, Andlau
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Balignicourt
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Baye
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Brienne-le-Château
 Église Saint-Pierre-et-Paul, Burnhaupt-le-Bas
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Chamery
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Creuë (commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel)
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Dampierre
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Euville
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Les Grandes-Chapelles
 Église Saint-Pierre-et-Paul, Hohatzenheim
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Machault
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Montmort
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, La Motte-Tilly
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Obernai
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Ottmarsheim
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Passy-Grigny
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Rimaucourt
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Rosheim
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Saint-Avold
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Soudron
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Steinbourg
 Église Saint-Pierre et Saint-Paul, Trampot
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Vauchonvilliers
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Villenauxe-la-Grande

Guadeloupe 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Deshaies
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Pointe-à-Pitre

Hauts-de-France 
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Audigny
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Baron
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Brimeux
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Camelin
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Condé-sur-Aisne
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Fitz-James
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Gamaches
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Guise
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Labruyère
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Lille
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Maubeuge
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Mons-en-Laonnois
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Montaigu
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Précy-sur-Oise
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Presles-et-Boves
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ribemont
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Solre-le-Château
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Viel-Arcy
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Villers-Saint-Paul

Île-de-France 
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Arronville
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, La Celle-Saint-Cloud
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Chambry
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Chennevières-sur-Marne
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Courbevoie
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Égly
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Gonesse
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Goussainville
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Ivry-sur-Seine
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Jouy-sur-Morin
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Montigny-sur-Loing
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul-du-Haut-Montreuil, Montreuil
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Les Mureaux
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Orgeval
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, rue Charles-Hermite dans le  de Paris.
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Pomponne
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Prunay-en-Yvelines
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Rueil-Malmaison
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Santeuil
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Sarcelles
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Saulx-Marchais
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Vémars
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Viarmes
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Villeneuve-le-Roi

Normandie 
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Grémonville
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Le Neubourg

Nouvelle-Aquitaine 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Anzême
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Baigneaux
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Bazelat
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Bussac
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Chenaud
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Dompierre-les-Églises
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Évaux-les-Bains
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Gioux
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Grand-Brassac
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Grenade-sur-l'Adour
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ingrandes-sur-Vienne
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, La Nouaille
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Noth
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Marennes-Hiers-Brouage
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Poussanges
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Saint-Paul-Lizonne
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Sourzac
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Usson-du-Poitou

Occitanie 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Donneville
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ispagnac
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Lavernose-Lacasse
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Prévenchères
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Toulongergues, Villeneuve

Pays de la Loire 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Beaumont-sur-Dême
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Chigné
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Courcité
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Épineux-le-Seguin
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Le Horps
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Moncé-en-Saosnois
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ruillé-sur-Loir

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul-et-Saint-Antoine d'Abriès-Ristolas ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Castellet-lès-Sausses
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, La Grave
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Roquebrune-sur-Argens
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Saint-Paul-sur-Ubaye
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Sarrians

La Réunion 
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul, Saint-Pierre

Israël 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Shefa Amr

Italie  
 Église Santi Pietro e Paolo d'Agrò, Casalvecchio Siculo
 Église Santi Pietro e Paolo, Itala

Liban 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à Beyrouth
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, à Kornet Chehwan

Lituanie 
 Église catholique Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Vilnius
 Église orthodoxe Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Vilnius

Luxembourg 

 Église des Saints Apôtres Pierre et Paul, Luxembourg

Mexique 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Tubutama

Pays-Bas 
 Église Saint-Pierre-Saint-Paul de Wolder, village de la municipalité d'Oud-Vroenhoven, rattachée à Maastricht depuis 1920.

Pologne 
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Cracovie

Roumanie 
 Église des Saints Pierre et Paul, Cluj

Royaume-Uni 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Ealing.

Russie 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Kazan
 Église Saints-Pierre-et-Paul, Moscou
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Novgorod
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Pskov
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Saint-Pétersbourg
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Toula

Serbie 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Bački Monoštor, en Voïvodine ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Bela Crkva, en Voïvodine ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Belgrade-Topčider ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Berkasovo, en Voïvodine ;
 Église en bois Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Darosava ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Dobrić, près de Šabac ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, de Glogovac, près de Bogatić ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Gornja Dobrinja ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Grošnica ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Jagnjilo ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Jagodina ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Jelakci ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kolari ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kriva Reka ;
 Église en bois Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Lozovik ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Lozovik ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Lukavica ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Pope ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ranovac ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Ribnica-Paštrić ;
 Église troglodyte Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Rsovci ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Rumenka, en Voïvodine ;
 Église en bois Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Selenac ;
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Žitorađa.

Suisse 
 Église Saint-Pierre-et-Paul, Berne.

Ukraine 
 Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Kiev (détruite).
 Église des Saints Apôtres Pierre et Paul, Lviv.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Prieuré Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Souvigny

Notes, sources et références 

~
PierrePaul